Corradini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Corradini (1688–1752), italienischer Bildhauer
 Bignia Corradini (* 1951), Schweizer Kunstmalerin
 Deedee Corradini († 2015), US-amerikanische Politikerin und Sportfunktionärin
 Enrico Corradini (1865–1931), italienischer Schriftsteller, Politiker und Publizist

 Giancarlo Corradini (* 1961), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Niccolò Corradini (1585–1646), italienischer Komponist
 Nicolò Corradini (* 1964), italienischer Ski-Orientierungsläufer
 Pietro Marcellino Corradini (1658–1743), italienischer Kardinal und Seliger

Siehe auch:
 Corradi
 Corradin
 Corradino